SM-liiga 2004/2005 byla 30. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Kärpät Oulu.

Základní část

Play off

Předkolo 
 Ilves Tampere – Ässät Pori 2:0 (3:1, 4:1)
 JYP Jyväskylä – Tappara Tampere 1:2 (6:4, 0:1, 0:4)

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu – Tappara Tampere 4:1 (2:0, 3:2, 0:1, 5:1, 6:2)
 Jokerit Helsinky – Ilves Tampere 4:1 (5:2, 2:3, 7:1, 3:1, 4:1)
 Hämeenlinnan Pallokerho – TPS Turku 4:2 (3:2, 2:3, 4:1, 2:3, 4:3, 3:0)
 IFK Helsinky – Lukko Rauma 1:4 (2:3 P, 0:3, 4:3 P, 0:2, 2:5)

Semifinále 
 Kärpät Oulu – Lukko Rauma 3:0 (3:0, 3:1, 4:3)
 Jokerit Helsinky – Hämeenlinnan Pallokerho 3:0 (5:3, 3:2, 4:1)

O 3. místo 
 Hämeenlinnan Pallokerho – Lukko Rauma 4:3 P (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Kärpät Oulu – Jokerit Helsinky 3:1 (3:2 P, 2:1, 1:2, 2:0)
Titul z České republiky získali: Petr Tenkrát, Viktor Ujčík

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005
Sport ve Finsku v roce 2004
Sport ve Finsku v roce 2005